Gerrit van Dijk ist der Name folgender Personen:

* Gerrit van Dijk (Filmemacher) (1938–2012), niederländischer Filmemacher und Animator 
 Gerrit van Dijk (Mathematiker) (* 1939), niederländischer Mathematiker